NK Srijemac bio je nogometni klub iz grada Vukovara.

Povijest 

Osnovan je prije kolovoza 1911. godine. U podlistku Ivice Floda u Slavonskome športskom listu zabilježeno je da su odigrali dvije utakmice protiv Orla iz Đakova, jednu u Đakovu i uzvrat u Vukovaru.

Izvori

Srijemac
Bivši hrvatski nogometni klubovi
Nogometni klubovi u Vukovarsko-srijemskoj županiji